Musica kan syfta på:

 Musica – stjärna i stjärnbilden Delfinen
 Musica (skivmärke) – skivetikett skapad 1945 för de nordiska länderna av Telefunken
 Musica e Dischi – italiensk musiktidskrift
 Musica Enchiriadis – lärobok i musik
 Musica Sveciae – svensk skivserie som gavs ut från 1983 till 2002
 Musica Vitae – kammarorkester från Växjö
 Musical Youth – brittiskt reggaeband